Епархия Баласора () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Баласор, Индия. Епархия Баласора входит в митрополию Каттак-Бхубанесвара. Кафедральным собором епархии Баласора является церковь Христа Царя.

История 

18 июня 1968  года Римский папа Павел VI выпустил буллу Rerum condicio catholicarum, которой учредил апостольскую префектуру Баласора, выделив её из архиепархии Калькутты. 

18 декабря 1989 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Opportunum sane, которой преобразовал апостольскую префектуру Баласора в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Якоб Вадакеветил C.M. (14.06.1968 – 1989); 
 епископ Томас Тхирутхалил C.M. (18.12.1989 – 9.12.2013);
 епископ Симон Каипурам C.M. (9.12.2013 – по настоящее время).

Статистика 
На конец 2012 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 0,3 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1970 || 1.755 || 2.723.279 || 0,1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
| 1980 || 10.880 || 4.691.000 || 0,2 || 18 || 4 || 14 || 604 ||  || 16 || 58 || 17
|-
| 1990 || 13.712 || 4.982.000 || 0,3 || 29 || 14 || 15 || 472 ||  || 23 || 99 || 30
|-
| 1999 || 17.114 || 4.923.999 || 0,3 || 37 || 23 || 14 || 462 ||  || 38 || 134 || 33
|-
| 2000 || 17.415 || 4.923.999 || 0,4 || 36 || 21 || 15 || 483 ||  || 41 || 136 || 33
|-
| 2001 || 18.920 || 5.283.744 || 0,4 || 37 || 23 || 14 || 511 ||  || 40 || 135 || 38
|-
| 2002 || 19.800 || 7.139.000 || 0,3 || 36 || 26 || 10 || 550 ||  || 37 || 136 || 37
|-
| 2003 || 20.700 || 8.213.900 || 0,3 || 37 || 27 || 10 || 559 ||  || 41 || 140 || 37
|-
| 2004 || 21.300 || 8.289.700 || 0,3 || 41 || 30 || 11 || 519 ||  || 49 || 141 || 37
|-
| 2006 || 21.580 || 8.460.480 || 0,3 || 47 || 37 || 10 || 459 ||  || 47 || 145 || 37
|-
| 2012 || 23.643 || 8.974.200 || 0,3 || 53 || 44 || 9 || 446 ||  || 37 || 137 || 39
|}

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Rerum condicio catholicarum 
 Булла Opportunum sane

Ссылки 

 Информация 

Баласор